Місячний сарос 107 — серія місячних затемнень, в якій місяць перебував у вузлі, що заходить. Вона почалася 26 червня 606 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершилася 14 серпня 1886, коли місяць востаннє торкнувся її північного краю. Серія містила 72 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1280 років.

Серія містила 23 повні затемнення від 7 червня 1183 до 31 січня 1580, 20 часткових перед повними від 3 листопада 822 до 27 травня 1165 і 10 часткових після повних від 21 лютого 1598 до 29 травня 1760.

Найдовшим у серії повним затемненням було 38-е, яке відбулось 31 липня 1273 і тривало 102,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 107 

Місячні сароси